Cuvântul german Moldau, pronunțat  (v. AFI), se poate referi la:
Vltava, râu în Republica Cehă
Moldova, regiune istorică împărțită între România și Republica Moldova; în germană regiunea se mai numește și Moldawien.

Vezi și
Moldova (dezambiguizare)

Dezambiguizare